Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул. у фіналі перемігши Лі На з рахунком 7–5, 6–1. Це був рекордний 7-й титул Вільямс у Маямі.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Верхня половина

Секція 1

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Яна Чепелова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 

Sony Open Tennis
Sony Open Tennis 2014